North American Soccer League est le nom donné à deux compétitions de football (ou « soccer ») en Amérique du Nord :
 la North American Soccer League (1968-1984), de 1968 à 1984 ;
 la North American Soccer League (2011-2017), de 2011 à 2017.

Dans la presse francophone d'Europe, l'expression « Ligue nord-américaine de football », traduction littérale de North American Soccer League, est régulièrement utilisée pour désigner la Major League Soccer, qui rassemble l'élite du football nord-américain depuis 1996.

Références

Homonymie